Kanthararom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sisaket, Thailanda, cu o populație de 100.370 de locuitori și o suprafață de 664,21 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 169 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sisaket